Греховка:

 Греховка — река в России, протекает в Челябинской области, Оренбургской области, Республике Башкортостан.
 Греховка — упразднённая деревня в Дуванском районе Башкортостана.